Vlagyimir Vlagyimirovics Andrejev (1878–1940) orosz vívó, olimpikon
 Vlagyimir Georgijevics Andrejev (1945) világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes szovjet-orosz kosárlabdázó
 Vlagyimir Mihajlovics Andrejev (1958) szovjet-orosz alpesisíző, olimpikon
 Vlagyimir Vasziljevics Andrejev (1966) Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpiai bronzérmes orosz gyaloglóatléta